Incentive Software Ltd. — британская компания, основанная в 1983 году Яном Эндрю () и занимавшаяся изданием компьютерных игр. Программистами, работавшими в компании, были Шон Эллис, Стивен Норткотт и Крис Эндрю.

История 
Поздние игры базировались на движке Freescape. Компания была в дальнейшем переименована в Dimension International, а также стала заниматься разработкой движка нового поколения Superscape.

Игры 
Ниже приведён список игр, изданных Incentive Software для различных платформ.

Примечания

Ссылки 
 Incentive Software на сайте MobyGames
 Легенды: Incentive Software Ltd
 Incentive Software на сайте World of Spectrum

Компании, основанные в 1983 году
Издатели компьютерных игр
Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми